Almodôvar, miejscowość i gmina w Portugalii
 Almodóvar del Campo, miejscowość w Hiszpanii
 Pedro Almodóvar, hiszpański reżyser